Die 1. deild karla 2019 war die 65. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 4. Mai und endete am 21. September 2019. Neben Meister ÍF Grótta stieg auch der Zweitplatzierte Fjölnir Reykjavík auf.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Pepsideild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2019 ksi.is
 Saison auf soccerway.com
 1. deild 2019 rsssf.com

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019